Rande naslepo může být:

 Rande naslepo (film, 2006) – americký film režiséra Jamese Keache z roku 2006, v hlavní roli s Chrisem Pinem
 Rande naslepo (film, 2017) – německý film režiséra Marca Rothemunda z roku 2017, v hlavní roli s Kostjou Ullmannem
 Rande naslepo (pořad) – český televizní pořad z roku 2010, který moderoval Miloš Knor